Le Psilocybe, familièrement "Psilo", est un champignon connu pour ses effets psychotropes.
 Psilo est un service de Réseau privé virtuel.